Aqui são listados os bairros de Curitiba por administrações regionais, que são as divisões oficiais do município brasileiro supracitado, capital do estado do Paraná. As divisões estão de acordo com a prefeitura da cidade e os dados foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) no ano de 2000.

Naquele ano, Curitiba era composta por 75 bairros distribuídos entre suas nove regiões administrativas. Segundo o IBGE, o bairro mais populoso era a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), localizado na região homonima, que reunia  habitantes, sendo seguido pelo Sitio Cercado, na Regional Bairro Novo, com  pessoas, e pelo Cajuru, situado na regional de mesmo nome, com . O bairro menos populoso era o Riviera, localizado na regional CIC, que tinha 203 habitantes. O maior rendimento mensal médio por responsáveis dos domicílios pertencia ao Batel, na Regional Matriz, cuja média era de R$ . O menor rendimento era o do bairro Tatuquara, na Regional Pinheirinho, de R$ 462,26. A CIC possuía ainda a maior área, com 43,38 km², e o Alto da Glória, na Regional Matriz, tinha a menor, com 0,88 km².

Grande parte dos bairros de Curitiba nasceu de núcleos coloniais formados por famílias de imigrantes europeus, na segunda metade do século XIX. O centro, local de fundação da cidade, mantém-se como a área mais movimentada e onde se concentra a maior parte das instituições financeiras de Curitiba.

Bairros por regionais

Bairro Novo

Boa Vista

Boqueirão

Cajuru

Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Fazendinha-Portão

Matriz

Pinheirinho

Santa Felicidade

Imagens

Ver também 
 História de Curitiba

Bibliografia complementar

Bairros

Logradouros públicos

Ligações externas 

 
 
 

Curitiba